Gerald Robinson peut désigner :
 Gerald Robinson (né en 1984), un joueur de basket-ball américano-néerlandais ;
 Gerald Robinson (né en 1989), un joueur de basket-ball américain.

Voir aussi